Лексико́н (, от  — слово, речение)

 Лексикон (устар.) — словарь.
 Лексикон — запас слов.

Другое
 Лексикон (программа)
 Лексикон (ролевая игра)

См. также 
 Лексика
 «Lexicon Entertainment» — издатель и разработчик компьютерных игр.

Примечания